Weichenberger ist der Familienname folgender Personen:

 David Weichenberger (* 1985), österreichischer Einrad-Sportler und Einrad-Künstler
 Franz Weichenberger (* 1960), österreichischer Schauspieler
 Johann Georg Weichenberger (1676–1740), österreichischer Lautenist und Komponist
 Josef Weichenberger (* 1930), österreichischer Politiker (SPÖ)